Miejscowości w Australii:
 Rochester – miasto w stanie Wiktoria

Miejscowości w Anglii:
 Rochester – miasto w hrabstwie Kent, w regionie South East
 Rochester – miejscowość w hrabstwie Northumberland

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Rochester – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Rochester – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Rochester – miejscowość spisowa w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Rochester – miejscowość w stanie Kentucky, w hrabstwie Butler
 Rochester – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Rochester – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Rochester – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Rochester – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Rochester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Rochester – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Rochester – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Rochester – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Haskell
 Rochester – miejscowość spisowa w stanie Waszyngton, w hrabstwie Thurston
 Rochester – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Rochester – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Rochester – miejscowość spisowa w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Rochester (Rochester Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Rochester (Rochester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Rochester (Rochester Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Rochester (Rochester Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Rochester (Rochester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine